Национальный чемпионат I 1902 () — 2-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1902
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1902 году